Pigato – vitigno a bacca bianca originario della Liguria
 Adriano Pigato – ex cestista italiano
 Giovanni Battista Pigato – religioso, poeta e docente italiano
 Lisa Pigato – tennista italiana